

Carriera

Club 
Il 29 agosto 2017 viene acquistato a titolo definitivo dalla squadra albanese del .

Nazionale 
Il 28 maggio 2018 esordisce nella nazionale under-21 albanese nell'amichevole persa 0-2 contro la .

Il 3 novembre 2021 cambia nazionalità accettando la chiamata della .

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 22 maggio 2021.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Kukësi: 2018-2019

Note

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale macedone